Thorkildsen (variante : Torkildsen) est un patronyme danois et norvégien dérivé du prénom Thorkild et signifiant « Fils de Thorkild ».

Il est notamment porté par :
 Andreas Thorkildsen (1982–), athlète norvégien ;
 Inga Marte Thorkildsen (1976–), femme politique norvégienne.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien